Rambach steht für folgende geographischen Objekte:

Gewässer:
 Rambach (Aschbach), rechter Zufluss des Aschbachs vor Espensteig, Stadtteil Hohenecken, kreisfreie Stadt Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Rambach (Donau), linker Zufluss der Donau nahe Krottenthal, Markt Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern
 Rambach (Etsch), im Schweizer Oberlauf Rom, im italienischen Unterlauf Ram, rechter Zufluss der Etsch in Glurns, Bezirksgemeinschaft Vinschgau, Südtirol
 Rambach (Felsbach), linker Zufluss des Felsbachs (zur Berkel) bei Gröver, Bauerschaft Sirksfeld, Stadt Coesfeld, Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen
 Rambach (Kierlingbach), Zufluss des Kierlingbachs in Maria Gugging, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Rambach (Laisbach) oder Niddaer Bach, rechter Zufluss des Laisbachs in Ranstadt, Wetteraukreis, Hessen
 Rambach (Mittlere Ebrach), linker Zufluss der Mittleren Ebrach nach der Mandenmühle, Markt Burgwindheim, Landkreis Bamberg, Bayern
 Rambach (Muota), linker Zufluss vom Driangel der Muota zwischen Schachen und Müli, Gemeinde Muotathal, Bezirk Schwyz, Kanton Schwyz
 Rambach (Rötenbach), rechter Zufluss des Rötenbachs (zur Emme) bei Göscher, Gemeinde Röthenbach im Emmental, Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern
 Rambach (Salzbach), linker Oberlauf der Salzbach (zum Oberrhein) bis in Wiesbaden, Hessen
 Rambach (Schweinbach), linker Oberlauf des Schweinbachs (zur Glonn) bei Unterschweinbach, Gemeinde Egenhofen, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Rambach (Werra) oder Holunderbach, linker Zufluss der Werra bei Großburschla, Stadt Treffurt, Wartburgkreis, Thüringen

Orte:
 Rambach (Heideck), Ortsteil von Heideck, Landkreis Roth, Bayern
 Rambach (Schlüsselfeld), Ortsteil von Schlüsselfeld, Landkreis Bamberg, Bayern
 Rambach (Weißenborn), Ortsteil von Weißenborn, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Wiesbaden-Rambach, Stadtteil von Wiesbaden, Hessen

 Rambach BE, Ort der Gemeinde Röthenbach im Emmental im Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern
 Rambach SZ, Ort der Gemeinde Muotathal im Bezirk Schwyz, Kanton Schwyz

Rambach ist der Familienname folgender Personen:
 Adalbert Rambach (1807–1887), deutscher Arzt und Politiker
 August Jacob Rambach (1777–1851), deutscher Theologe und Hymnologe
 Curt Rambach (1871–1930), deutscher Mundartdichter

 Hermann Rambach (1908–1992), deutscher Heimatforscher

Siehe auch:
 Rambacher Wasser, rechter Zufluss der Kleinen Roth (zur Roth in Oberrödel) in Heideck, Landkreis Roth, Bayern
 Rammbach, rechter Nebenfluss der Ruhr
 Ramsbach
 Rannach